Aksakov ou Aksakof (masculin ; ) ou Aksakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Aksakof (1832-1903), scientifique russe ayant étudié les phénomènes liés au spiritisme ;
 Constantin Aksakov (1817-1859), écrivain et penseur russe (fils de Serge Aksakov et frère d'Ivan Aksakov) ;
 Ivan Aksakov (1823-1886), écrivain et penseur russe (fils de Serge Aksakov et frère de Constantin Aksakov) ;
 Sergueï Aksakov (1791-1859), écrivain et critique russe ;
 Vera Aksakova (1819-1864), écrivain russe.

Patronyme russe